Кубилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 20,21 км². Население 53 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории